HWA steht als Abkürzung für:

 Hans-Weinberger-Akademie, eine Bildungseinrichtung der Bayerischen Arbeiterwohlfahrt
 HWA AG (Hans Werner Aufrecht), Automobilhersteller, Engineering und Rennteam
 Heereswaffenamt des deutschen Heeres (1919–1945)
 Hennes-Weisweiler-Akademie, Ausbildungsstätte des Deutschen Fußball-Bundes
 Hessisches Wirtschaftsarchiv
 Historisches Werbefunkarchiv der Universität Regensburg
 Horror Writers Association

Abkürzung